Кенеш

 Кенеш — представительный орган местного самоуправления в Киргизии.
 Кенеш — удмуртский литературано-художественный и общественно-политический журнал.
 Удмурт Кенеш — удмуртская этнически ориентированная общественная организация.
 Кенеш Мучи — чувашский писатель и поэт.

Населённые пункты 
 Кенеш — село в Нарынском районе Нарынской области.
 Кенеш — село в городском округе Оша.
 Кенеш — село в Кара-Кульджинском районе Ошской области.
 Кенеш — село в Ноокатском районе Ошской области.
 Кенеш — село в Узгенском районе Ошской области.
 Кенеш — село в Манасском районе Таласской области.
 Кенеш — село в Таласском районе Таласской области.
 Кенеш — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.